

Obiekty geograficzne

Ameryka Południowa 
 La Plata – estuarium, wspólne ujście rzek Urugwaj i Parana
 La Plata – miasto w Argentynie
 La Plata – miasto w Kolumbii, w departamencie Huila
 Wicekrólestwo La Platy – kolonia hiszpańska

Stany Zjednoczone 
Miejscowości
 La Plata – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Charles
 La Plata – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
 La Plata – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie San Juan
Jednostki administracyjne
 Gmina La Plata (ang. La Plata Township) w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
 Hrabstwo La Plata w stanie Kolorado

Zobacz też 
 Bitwa u ujścia La Platy
 Brytyjska inwazja na La Platę